OSC steht für:
 Oblati Sancti Caroli, einen lateinischen Namen der Oblaten der heiligen Ambrosius und Karl
 Olympischer Sportclub, ein Sportvereins­kürzel
 On-Scene-Coordinator, die Einsatzleitung bei Seenotrettungseinsätzen
 Open Sound Control, ein Netzwerkprotokoll für die Übertragung von Tönen (z. B. Musik)
 Open Source Center, einen US-amerikanischen Nachrichtendienst
 Optical Supervisory Channel, einen Kommunikationskanal zwischen zwei optischen WDM-Knoten, siehe Multiplexverfahren: Optisches Wellenlängenmultiplexverfahren
 Orbital Sciences Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen
 Ordo Canonicorum Regularium Sanctae Crucis (früheres Ordenskürzel der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz)
 Ordo Sanctae Clarae, den lateinischen Namen der Klarissen
 Ordo Sancti Camilli, den lateinischen Namen der Kamillianer
 Ordo Sanctae Crucis, den lateinischen Namen des Ordens vom Heiligen Kreuz
 Original Sculpture, die von einem Künstler modellierte Originalskulptur 
 osCommerce, ein Open-Source-Shopsystem-Projekt für e-Commerce
 Osnabrücker SC, ein Sportverein aus Osnabrück
 Overlapping Spreading Center, eine spezielle Diskontinuität bei Mittelozeanischen Rücken
 Oxygen Storage Capacity oder Oxygen Storage Capability (auch Oxygen Storage Amount), die Sauerstoffspeicherfähigkeit oder -kapazität, eine bei bestimmten seltenen Metallen besonders ausgeprägte Eigenschaft, siehe z. B. Drei-Wege-Katalysator

osc steht für:
 Oskische Sprache (ISO-639-3-Code)

OSC